София фон Бранденбург () може да се отнася за:

 София фон Бранденбург (1300–1356), чрез женитба херцогиня на Брауншвайг-Волфенбютел
 София фон Бранденбург-Ансбах-Кулмбах (1485–1537), чрез женитба херцогиня на Силезия
 София фон Бранденбург (1541–1564), чрез женитба господарка на Розенберг
 София фон Бранденбург (1568 – 1622), чрез женитба курфюрстиня на Саксония
 Елисабетх София фон Бранденбург (1589–1629), чрез женитба херцогиня на Саксония-Лауенбург
 Анна София фон Бранденбург (1598–1659), чрез женитба херцогиня на Брауншвайг-Волфенбютел-Каленберг
 София Елизабет фон Бранденбург (1616–1650), чрез женитба херцогиня на Саксония-Алтенбург
 Хедвиг София фон Бранденбург (1623–1683), чрез женитба ландграфиня на Хесен-Касел
 Елизабет София фон Бранденбург (1674–1748), чрез женитба херцогиня на Курландия и маркграфиня на Бранденбург-Байройт
 Барбара София фон Бранденбург (1584–1636), чрез женитба херцогиня на Вюртемберг
 София Шарлота Албертина фон Бранденбург-Байройт (1733–1757), чрез женитба херцогиня на Саксония-Ваймар-Айзенах
 Христиана София Шарлота фон Бранденбург-Байройт, чрез женитба херцогиня на Саксония-Хилдбургхаузен
 София Магдалена фон Бранденбург-Кулмбах (1700–1770), чрез женитба кралица на Дания и Норвегия
 София Каролина фон Бранденбург-Кулмбах (1705–1764), чрез женитба княгиня на Източна Фризия
 Анна София Шарлота фон Бранденбург-Швет (1706–1775), чрез женитба херцогиня на Саксония-Айзенах
 София Доротея Мария от Прусиян (1719–1765), чрез женитба маркграфиня на Бранденбург-Швет
 Фридерика Доротея София фон Бранденбург-Швет (1736–1798), чрез женитба херцогиня на Вюртемберг